Чемпионат Колумбии по футболу 1980 — 33-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 8 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Матчи за победу в Апертуре 

|}

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Плуфинальные группы

Группа А

Группа В

Финальная группа

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1980 на RSSSF

1980
Футбол в Южной Америке в 1980 году
1980 год в Колумбии